Dot Pierson (Dorothée Pierson), née le  à Paris, est une artiste multidisciplinaire française. Elle est notamment romancière, musicienne, scénariste et réalisatrice.

Biographie 
Native de Paris, Dot Pierson passe le bac puis enchaine pendant cinq ans sur des études de cinéma. Artiste pluridisciplinaire, elle joue dans le groupe électro rock CTRL, puis fonde en 2012 avec Manuel Cortell, le duo Anita Drake. Le groupe attire l'attention en 2013 grâce au vidéoclip de la chanson Crawling on the ground qui aborde la thématique du harcèlement en montrant des hommes victimes des violences habituellement faites aux femmes.

Spécialisée dans le théâtre immersif depuis 2017, Dot Pierson a créé une expérience théâtrale immersive sur l'intimité intitulé D12ouze .

Le 11 avril 2019, elle co-crée le spectacle Heroes sur le thème de l'héroïsme et du rock au Bus Palladium.

Elle écrit également des chroniques pour le magazine Playboy France, pour la Revue érotique ou encore pour Le Bateau, pour Rocking chair sur Radio Marais (coanimatrice). Et trois podcasts sur le thème de la sexualité, dont Remue la confiture.

Son premier roman, Douze - Petit précis de pornographie, sorti le 21 juin 2019 aux éditions Le Nouvel Attila . Ce roman est également disponible en version numérique (Éditions de l'Allumette).

Œuvres

Théâtre 
 2017 : D12ouze, Le Secret à Paris et l' Hôtel de Seze à Bordeaux
 2019 : Heroes, au Bus Palladium à Paris

Musique 
 2013 : Anita Drake, album Lady Vine (EP)
 2014 : Anita Drake, album Crossroad

Clips 
 2013 : Crawling on the ground, clip d'Anita Drake (scénariste).
 2016 : Who loves, clip de A call to Nausicaa (scénariste, réalisatrice).

Roman 
 2019 : Douze - Petit précis de pornographie, Éditions Attila, Paris, 2019 , existe également en version numérique aux Éditions de l'Allumette )

Cinéma 
 2005 : Les filles ne pleurent jamais, court-métrage de Emily Barnett, comédienne (rôle de Catharina)
 2009 : Gardiens de l'ordre de Nicolas Boukhrief, comédienne (rôle de Nadine)
 2015  : Anna, court-métrage, productrice, scénariste et réalisatrice (autoproduit)

Videos internet  
 2016-2017 : Remue la confiture, vidéos youtube, réalisatrice
 2016 : Becoming Zoey, pilote série, scénariste, réalisatrice et comédienne (rôle de la psy)

Notes et références

Liens externes 
 
 

Romancière française du XXIe siècle
Scénariste française de cinéma
Musicienne française
Naissance en octobre 1979
Naissance à Paris